

Geografia
 Nepomuk, città della Repubblica Ceca nel distretto di Plzeň-jih
 Nepomuk, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Příbram

Informatica
 Nepomuk, sistema di indicizzazione dei contenuti